Дэ́вид Рэ́мзи (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник двух . Двукратный .

Достижения 
 : золото (1981, 1982).
 : бронза ().
 : золото (1978).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии